One Night In The Dystopia es un álbum en vivo de la banda de thrash metal Megadeth que fue grabado entre el 2016 y 2018 y fue lanzado en el 2018 como un recopilatorio de la gira Dystopia World Tour.

La única razón por la que esta página existe es para rellenar un espacio en la página Dystopia World Tour. The Final Chapter In Osaka, Thirteen 3x3, Endgame Sydney, Live In Denver, Live In Seul y Live In Clarkston 95, cumplen el mismo propósito de rellenar un espacio en la página de su gira respectiva y ninguna de estas grabaciones ha sido publicada oficialmente.

Lista de canciones

Integrantes 
 Dave Mustaine - guitarra, voz
 Kiko Loureiro - guitarra
 David Ellefson - bajo
 Chris Adler - batería
 Dirk Verbeuren - batería

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Megadeth

Álbumes de Megadeth
Álbumes de heavy metal
Álbumes de 2018
Álbumes en inglés